Soro Solo (né en 1950), de son vrai nom Souleymane Coulibaly, est un animateur de radio ivoirien
Souleymane Coulibaly (né en 1994) , est un footballeur ivoirien